Święto Eskulapa – rzymskie święto na cześć Eskulapa, u Rzymian opiekuna sztuki lekarskiej, obchodzone corocznie 1 stycznia.

Świątynia Eskulapa na Wyspie Tyberyjskiej znajdowała się obok świątyni Veiovisa, dlatego też łączono uroczystości ku czci obu bóstw. W tym dniu składano ofiary dla Eskulapa, ażeby przyniósł rodzinie zdrowie i wyleczył wszelkie trapiące ją choroby.

Bibliografia 
  – Encyklopedia mitów i legend.

Eskulapa